Partit Polític dels Radicals, partit polític històric dels Països Baixos
 Partit Obrer Polonès (del nom en polonès Polska Partia Robotnicza), partit polític històric de Polònia
 Partit Proverista (PPr), partit polític històric d'Espanya
 Pinault-Printemps-Redout, empresa multinacional francesa d'articles de luxe
 Pesta dels petits remugants, malaltia que afecta les cabres i ovelles
 Perpendicular de proa, línia utilitzada pels càlculs del disseny de vaixells